Škorpil est un nom de famille tchèque notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Hermann Škorpil (1858–1923), archéologue tchéco-bulgare ;
 Karel Škorpil (1859–1944), archéologue tchéco-bulgare, frère du précédent ;
  (né en 1945), joueur puis entraîneur de football tchèque.

Notes et références 

en:Škorpil